Рио-де-Жанейро — штат республики Бразилии. Административно разделён на 6 мезорегионов, 18 микрорегионов и 92 муниципалитета. В списке представлены все муниципалитеты штата в алфавитном порядке.

См. также 
 Рио-де-Жанейро (штат)

Рио-де-Жанейро